Coelopleurum saxatile är en flockblommig växtart som först beskrevs av Porphir Kiril Nicolai Stepanowitsch Turczaninow och Carl Friedrich von Ledebour, och fick sitt nu gällande namn av Carl Georg Oscar Drude. Coelopleurum saxatile ingår i släktet Coelopleurum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
saxatile